Manninger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Manninger (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Karl Manninger (1912–2002), deutscher Kirchenmaler
 Rezső (Rudolf) Manninger (1890–1970), ungarischer Tierarzt

Siehe auch
 Manning